Чемпионат мира по кёрлингу среди женщин 2002 () прошёл в городе Бисмарк (Северная Дакота, США) с 6 по 14 апреля 2002 года. Турнир прошёл в 24-й раз. США приняли женский чемпионат мира в 3-й раз. В Бисмарке турнир прошёл в 1-й раз. Одновременно там же прошёл и чемпионат мира среди мужчин.

Участниками турнира стали семь европейских женских сборных, занявших 1—7 места на чемпионате Европы 2001 года, а также сборные Канады, США и Южной Кореи.

Чемпионом мира стала (в 1-й раз в своей истории) сборная Шотландии, победив в финале сборную Швеции со счётом 6:5. Третье место заняла сборная Норвегии, победившая в матче за 3-е место сборную Канады со счётом 8:6.

Впервые в чемпионате приняла участие сборная Южной Кореи.

Формат соревнований 
Сначала все команды участвуют в групповом этапе, в котором каждая сборная сыграет по разу с каждой. Четыре лучших команды проходят в полуфиналы плей-офф, победители которых сыграют в финале, а проигравшие — в матче за третье место.

Составы команд 

(скипы выделены полужирным шрифтом)

Групповой этап 

 Проходят напрямую в полуфиналы плей-офф.
 Проходят в тай-брейки за выход в полуфиналы плей-офф.

Тай-брейки 
Поскольку на групповом этапе сборные Канады, Дании и Швейцарии набрали одинаковое количество побед, то между ними (для определения обладателя 4-го места, выходящего в полуфинал плей-офф) были проведены дополнительные матчи. Сначала между собой играли сборные Дании и Швейцарии, а с победителем играла сборная Канады.

В результате в полуфинал плей-офф c 4-го места вышла сборная Канады, окончательное 5-е место заняла сборная Швейцарии, 6-е — сборная Дании.

Плей-офф

Итоговая классификация

Примечания

См. также 
 Чемпионат мира по кёрлингу среди мужчин 2002

Международные соревнования по кёрлингу в США
Международные спортивные соревнования в Северной Дакоте
Апрель 2002 года
Чемпионаты мира в США